

Film 
 C'era una volta... (Twice Upon a Time) – film del 1953 diretto da Emeric Pressburger
 Twice Upon a Time – film del 1983 diretto da John Korty
 Twice Upon a Time – film del 1988 diretto da Nathaniel Gutman
 C'era due volte (Twice Upon a Time) – film per le televisione del 1998 diretto da Thom Eberhardt

Musica 
 Twice Upon a Time: The Singles – raccolta di Siouxsie and the Banshees del 1992